Meo (rapper) (1984), Nederlands rapper
 Meo-D, Nederlandse rapper, oudere broer van Tur-G
 Meo, Miao, Hmong of Mong, volk in China, Vietnam en Laos

Ruimtevaart  
 medium Earth orbit (MEO), satellieten die zich tussen ongeveer 1400 en 36000 km boven het aardoppervlak bevinden worden tot MEO-categorie gerekend.